Overgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Camilla Overgaard (* 1989), dänische Badmintonspielerin
 Knud Børge Overgaard (1918–1985), dänischer Fußballspieler 
 Nikolaj Overgaard (* 1992), dänischer Badmintonspieler
 Jakob Overgaard (* um 1980), dänischer Badmintonspieler
 Mark Overgaard Madsen (* 1984), dänischer Ringer
 Lise Overgaard Munk (* 1989), dänische Fußballspielerin